Kamieniczanka (dopływ Białej)
 Kamieniczanka (dopływ Trzemeśnianki)